Niemcy:
 Horben – gmina w kraju związkowym Bawaria-Wirtembergia, w powiecie Breisgau-Hochschwarzwald
 Horben – dzielnica gminy Ühlingen-Birkendorf w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Waldshut